Quicksand (palabra en inglés para arenas movedizas) puede referirse a:

Música 
 Quicksand (1990-95, 1997-99), grupo de post-hardcore estadounidense;
 Quicksand (1963), canción de Martha & the Vandellas;
 Quicksand (1971), canción de David Bowie;
 Quicksand (2008), canción de La Roux;
 Arena Movediza (n/d), banda;

Cine y televisión 
 Quicksand (1918), película protagonizada por Henry A. Barrows;
 Quicksand (1950), película protagonizada por Mickey Rooney;
 Quicksand (2002), película protagonizada por Michael Dudikoff;
 Quicksand (2003), película protagonizada por Michael Caine y Michael Keaton;
 Quicksand (2019), serie de televisión sueca.